Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 24 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Leipzig
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en septembre 2001